Goldschmidt er et jødisk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Lars Goldschmidt
 Levin Goldschmidt
 Meïr Aron Goldschmidt
 Moritz Goldschmidt
 Per Bentzon Goldschmidt
 Verner Goldschmidt
 Henrik Chaim Goldschmidt

Andet 

 Goldschmidt (månekrater) - et nedslagskrater på Månen